F.K. Bikovo, odnosno Bikovo, je nogometni klub iz Bikova, grad Subotica, Sjevernobački okrug, Vojvodina, Republika Srbija.  
U sezoni 2017./18. klub se natječe u Gradskoj ligi subotica, ligi šestog ranga nogometnog prvenstva Srbije.

O klubu  
Klub je osnovan 5. travnja 1952. godine pod nazivom FK "Poljoprivrednik" Bikovo - Gabrić pri poljoprivednom dobru "Bikovo". Tokom povijesti je uglavnom nosio naziv Poljoprivednik, uz povremene izmjene imena, a od 2013. godine kao Bikovo. Klub je uglavnom nastupao u Općinskoj ligi Subotica ili drugim ligama na subotičkom području. Klub organizira "Memorijalni turnir Dušan Tepavac - Tepi" za mlađe kategorije.

Uspjesi  
 Općinska liga Subotica 
 doprvak: 1955./56., 1956./77. 
 trećeplasirani: 1958./59.

Pregled po sezonama

Poveznice  
 srbijasport.net, FK Bikovo, profil kluba 
 srbijasport.net, FK Bikovo, rezultati po sezonama

Izvori  
 sportskisavezsubotice.org, FK Poljoprivrednik Bikovo - Gabrić, pristupljeno 7. svibnja 2018.
 hrvatskarijec.rs, Putovi koji nigdje ne vode, objavljeno 10. listopada 2003., pristupljeno 7. svibnja 2018.
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 245 
   

Bikovo
Bikovo